

Веденовка — село, Бурабайський район, Акмолинська область

Веденовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан